Die Qualifikationsspiele für die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer im Jahre 1994 fanden vom 22. April 1992 bis zum 17. November 1993 statt. 141 Mitgliedsverbände der FIFA waren in die WM-Qualifikation mit ihrer Nationalmannschaft gestartet, 22 davon blieben am Ende der Qualifikation übrig. Deutschland als Titelverteidiger und die USA, als Gastgeber gesetzt, vervollständigten das Feld der Endrundenteilnehmer. Alle Qualifikationsmöglichkeiten beinhalten entweder das Meisterschafts- beziehungsweise das Cupsystem.

Für das Weltmeisterschaftsturnier in den USA im Jahre 1994 hatten insgesamt 143 Mannschaften gemeldet, darunter

 38 Mannschaften aus Europa
 9 Mannschaften aus Südamerika
 23 Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika
 36 Mannschaften aus Afrika
 30 Mannschaften aus Asien
 7 Mannschaften aus Ozeanien

Qualifizierte Mannschaften

Da Deutschland als Titelverteidiger und die USA als Gastgeber der WM-Endrunde 1994 gesetzt waren, standen für die verbleibenden 141 Mannschaften 22 freie Endrundenplätze zur Verfügung; davon gingen

Durch den Rückzug von zwölf Mannschaften und der Suspendierung Jugoslawiens durch die FIFA verringerte sich die Zahl der an den Qualifikationsspielen teilnehmenden Mannschaften auf 128.

Chile war wegen der Rojas-Affäre auch für die Weltmeisterschaft 1994 gesperrt.

Zeichenerklärung 
* Die Mannschaft qualifizierte sich mit Rundenende für eine interkontinentale Playoff-Begegnung bzw. qualifizierte sich über die Playoff-Begegnungen für die Weltmeisterschaftsendrunde.
** Die Mannschaft hat sich mit Ende der Runde direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Europäische Zone / UEFA 

Aus allen sechs Gruppen qualifizierten sich die Gruppensieger und Gruppenzweiten für die die WM 1994 in den USA. Hinzu kam noch Titelverteidiger Deutschland als dreizehnte europäische Mannschaft.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4 

* Die Tschechoslowakische Fußballnationalmannschaft trat nach der Aufspaltung des Staates zum Jahreswechsel 1992/93 im Jahre 1993 noch weiterhin als gemeinsame Mannschaft an, unter der Bezeichnung Auswahl der Tschechen und Slowaken (Representation of Czechs and Slovaks, RCS). Erst ab Januar 1994 traten zwei getrennte Mannschaften auf.

Gruppe 5

Gruppe 6

Südamerikanische Zone/CONMEBOL 

Die Gruppensieger und der Gruppenzweite der Fünfergruppe waren für die WM 1994 direkt qualifiziert. Der Gruppenzweite der Vierergruppe musste noch in ein Playoff gegen den Sieger zwischen den Ozeanien-Sieger und dem CONCACAF-Zweiten. Der Sieger dieses Playoffs war ebenfalls für die WM 1994 in den USA qualifiziert. Brasilien widerfuhr gegen Bolivien die erste Niederlage in einem Qualifikationsspiel, Bolivien qualifizierte sich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft, nachdem die bisherigen beiden Teilnahmen keiner Qualifikation bedurften.

Gruppe A

Gruppe B

Interkontinentale Qualifikation:

Nord-, Zentralamerikanische und Karibische Zone/CONCACAF 

Erste Runde: Aus der Karibikzone ermittelten 14 Mannschaften drei Teilnehmer für die Zweite Runde. Aus der Zentralzone kämpften sechs Mannschaften um drei Zweitrunden-Plätze. Kanada und Mexiko waren für die Zweite Runde gesetzt. Die zweite Runde wurde in zwei Vierergruppen ausgespielt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizierten sich für die CONCACAF-Endrunde.

Der Sieger der CONCACAF-Endrunde war für die WM 1994 in den
USA qualifiziert. Der Gruppenzweite musste in die Relegation gegen den Ozeanien-Sieger. Der Sieger dieser Relegation musste noch eine weitere Relegation gegen den Zweiten der Südamerika-Gruppe A bestreiten. Der Sieger qualifizierte sich ebenfalls für die WM 1994.

Erste Runde:

Zweite Runde:

Gruppe A

Gruppe B

CONCACAF Endrunde:

Interkontinentale Qualifikation:

Asiatische Zone/AFC 

Erste Runde: 28 asiatische Mannschaften spielten in sechs Gruppen. Die sechs Gruppensieger qualifizierten sich für das Final-Turnier. Das Finalturnier wurde auf neutralem Platz ausgetragen. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite des Final-Turniers qualifizierten sich für die WM 1994 in den USA.

Erste Runde:

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Final-Turnier:

Abschlusstabelle

Afrikanische Zone/CAF 

Erste Runde: In neun Gruppen kämpften 28 Mannschaften (von 36 ursprünglich gemeldeten) um den Einzug in die Zweite Runde. Die neun Gruppensieger qualifizierten sich für die Zweite Runde. Die Zweite Runde wurde in drei Dreiergruppen gespielt, die drei Gruppensieger qualifizierten sich für die WM 1994 in den USA.

Erste Runde:

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Zweite Runde:

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Ozeanische Zone/OFC 

Aus zwei Gruppen qualifizierten sich die beiden Gruppensieger für das Ozeanien-Finale. In einem Hin- und Rückspiel wurde dann der Ozeanien-Sieger ermittelt. Der Ozeanien-Sieger musste zunächst in ein Playoff gegen den CONCACAF-Zweiten, dessen Sieger sich für die Endausscheidung gegen den Gruppenzweiten der Südamerika-Gruppe A qualifizierte. Der Sieger dieser Endausscheidung qualifizierte sich endgültig für die WM 1994 in den USA.

Gruppe A

Gruppe B

Weblinks 
 
 RSSSF - 1994 World Cup Qualification

Einzelnachweise und Fußnoten 

Qualifikation 1994
Fußballveranstaltung 1993
Fußballveranstaltung 1992